Winds of Change může být:

 Winds of Change (album, Eric Burdon & The Animals) – album skupiny Eric Burdon & The Animals z roku 1967
 Winds of Change (album, Jefferson Starship) – album skupiny Jefferson Starship z roku 1982
 podobný výraz
 Wind of Change – píseň skupiny Scorpions z roku 1990